

Geografia 
 Trono di Sulaymān, anche montagna di Sulaymān o rocca di Sulaymān – altura nel territorio della città Oš in Kirghizistan

Onomastica 
 Sulayman – variante del nome proprio di persona italiano maschile Salomone

Persone 
 Abu al-Rabi' Sulayman – sultano merinide
 Abu Ya'qub Ishaq ibn Sulayman al-Isra'ili – filosofo e medico egiziano
 Abu Sulayman al-Naser – terrorista arabo
 Ahmad ibn Sulaymān al-Muqtadir – membro della famiglia dinastica araba dei Banu Hud
 Husnu Sulayman Pascià – generale ottomano
 Mahmud Sulayman al-Maghribi – politico libico d'origine palestinese
 Mari ibn Sulayman – storico e teologo siro
 Moḥammed Ḥoseyn Ṭanṭāwī Sulaymān – politico e generale egiziano
 Mu'in al-Din Sulayman – visir della dinastia selgiuchide del Sultanato di Rum
 Mulay Sulayman – sultano marocchino della dinastia alawide
 Qilij Arslan ibn Sulayman – sultano del sultanato di Rum, appartenente alla dinastia selgiuchide
 Sulayman Amghar o Sulayman Hamadi Hamed – giocatore di calcio a 5 marocchino con cittadinanza spagnola
 Sulayman ibn Abd al-Malik – califfo omayyade siriano
 Sulayman Pascià – militare egiziano d'origine francese
 ʿUmar Sulaymān – generale e politico egiziano

Pagine correlate 
 Suleiman (disambigua)
 Soliman
 Solimano